That's Life — альбом Фрэнка Синатры. Вышел в 1966 году на лейбле Reprise Records.

Достиг 6 места в чарте Top LP's американского журнала «Билборд» (предшественнике теперешнего чарта Billboard 200).

Список композиций 
"That's Life" (Kelly Gordon, Dean Kay) – 3:07
"I Will Wait for You" (Jacques Demy, Norman Gimbel, Michel Legrand) – 2:16
"Somewhere My Love (Lara's Theme)" (From Doctor Zhivago) (Maurice Jarre, Paul Francis Webster) – 2:19
"Sand and Sea" (Gilbert Bécaud, Mack David, Maurice Vidalin) – 2:29
"What Now My Love" (Bécaud, Pierre Leroyer, Carl Sigman) – 2:32
"Winchester Cathedral" (Geoff Stephens) – 2:38
"Give Her Love" (Jim Harbert) – 2:14
"Tell Her (You Love Her Each Day)" (Samuel Ward, Charles Watkins) – 2:42
"The Impossible Dream (The Quest)" (Joe Darion, Mitch Leigh) – 2:34
"You're Gonna Hear from Me" (André Previn, Dory Previn) – 2:51

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1966 года
Альбомы Фрэнка Синатры
Альбомы Reprise Records
Альбомы на английском языке